Луцій Антістій (; 420 до н. е. — після 379 до н. е.) — політичний і військовий діяч Римської республіки, військовий трибун з консульською владою 379 року до н. е.
 Луцій Антістій Вет (; ? — після 28) — політичний діяч ранньої Римської імперії, консул-суффект 28 року.
 Луцій Антістій Вет (; ? — 65) — політичний і державний діяч Римської імперії, консул 55 року.
 Луцій Антістій Рустік (; ? — 93 або 94) — політичний та військовий діяч Римської імперії, консул-суффект 90 року.
 Луцій Антістій Бурр (; ? — 189) — політичний діяч часів Римської імперії, консул 181 року.